Тимошівська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Тимошівська сільська рада — Запорізька область, Михайлівський район
 Тимошівська сільська рада — Черкаська область, Кам'янський район